Le Livre de Daniel (The Book of Daniel), un roman d'E. L. Doctorow de 1971, inspiré de l'histoire du couple Rosenberg.
 The Book of Daniel, une série télévisée de 2006.

Voir aussi 
 Livre de Daniel, livre de l'Ancien Testament